College –  pojęcie dotyczące szkolnictwa wyższego w krajach anglosaskich, podstawowe znaczenie słowa

Kinematografia i telewizja 
 College – amerykański film komediowy z 1927 roku (w Polsce znany pod tytułem Sportowiec z miłości)
 College – amerykański film komediowy z 2008 roku
 College – włoski film z 1984 roku
 College – włoski serial telewizyjny z 1990 roku
 College – tytuł 5. odcinka 1. sezonu amerykańskiego serialu telewizyjnego Rodzina Soprano
 College – tytuł 8. odcinka 5. sezonu amerykańskiego serialu telewizyjnego Rockefeller Plaza 30

Miejscowości i gminy w Stanach Zjednoczonych 
 College – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Fairbanks North Star
 Gmina College (ang. College Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Gmina College (ang. College Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Gmina College (ang. College Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre